Iksa může znamenat:

 Iksa (přítok Obu) — řeka v Novosibirské oblasti v Rusku, přítok Obu
 Iksa (přítok Oněgy) — řeka v Archangelské oblasti v Rusku, přítok Oněgy
 Iksa (přítok Tavdy) — řeka ve Sverdlovské oblasti v Rusku, přítok Tavdy
 Iksa (přítok Čaji) — řeka v Tomské oblasti v Rusku, přítok Čaji